L'Heritage Rose Foundation (HRF, fondation pour les roses anciennes) est une fondation américaine, sans but lucratif, dédiée à la préservation des variétés de roses anciennes. 
 
Créée en 1986, l'HRF regroupe environ  adhérents, particuliers ou professionnels.

Elle a pour but de collecter, identifier et préserver les variétés de roses créées avant 1945.

L'HRF organise des conférences sur les roses anciennes et publie une revue mensuelle, Rosa Mundi.

Son jardin se trouve près de Shreveport en Louisiane. Cette roseraie comprend près de  de rosier pour environ 400 variétés anciennes. 

Son président actuel est .

Voir aussi

Articles connexes 
 Société de roses

Liens externes 

Société de roses
Association ou organisme ayant son siège aux États-Unis